Davisov pokal 2009 je osemindevetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Turnir

Finale

Viri
 

2009 v športu
2009